Семикино — деревня в Сосновском районе Тамбовской области Российской Федерации.

География 
Находится вблизи левого берега реки Цна, вытянута параллельно реке с севера на юг. Расстояние по автодорогам до районного центра Сосновка — 18 км, до Тамбова — 49 км.

Вдоль деревни проходит автодорога Тамбов — Шацк, у деревни от неё отходит дорога на запад к посёлкам Сосновка и Первомайский.

В деревне две улицы: Колхозная и Речная. На юге продолжением деревни является село Перкино.

История 
Деревня Семикино впервые была упомянута в 1640 году Богданом Карповым.

Население

Примечания 

Населённые пункты Сосновского района (Тамбовская область)